Termin CAT I ima više značenja.

 Hloramfenikol O-acetiltransferaza, enzim
 Ils, zemaljski navigacioni sistem